Francesco Giangi ist der Name folgender Personen:

* Francesco Giangi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1514
 Francesco Giangi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1709, 1717/1718, 1721/1722 und 1729
 Francesco Guidi Giangi, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1822 und 1858
 Francesco di Marino Giangi, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1504 und 1508